22. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1993 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 31 stycznia – 2 lutego we włoskim Baselga di Pinè.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1993 w sportach zimowych
1993 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech